Чарльз Хомер Хаскинс (; 21.12.1870, Пенсильвания — 14.05.1937, Кембридж, Массачусетс) — американский -медиевист, первопроходец этой науки в США. Доктор. Профессор и декан Гарварда (с 1902 года).
Советник президента США Вудро Вильсона, вместе с которым принимал участие в Парижской мирной конференции 1919 года (один из его трех главных советников тогда). Ключевая работа - «The Renaissance of the Twelfth Century» (1927).

Биография 
Его называют вундеркиндом; он выучил латынь и греческий язык еще в совсем юном возрасте.

Окончил Университет Джонса Хопкинса, учился также в Париже и Берлине. Степень доктора философии по американской истории получил к 20-ти годам - в 1890 году в альма-матер. С того же года преподаватель Висконсинского университета, с 1892 года профессор и в 1892—1902 годах глава кафедры европейской истории. С 1902 года в Гарварде, где преподавал до 1931 года. В 1920—1926 годах первый председатель Американского совета научных обществ. В 1922 году президент Американской исторической ассоциации.

Историк средневековых институтов — университетов и правительств. Его наиболее известный ученик — :en:Joseph Strayer.

Его сын также стал профессором.

В значительной мере возникшая благодаря ему (в 1920-е), с 1940 года Американская академия медиевистики присуждает .
В 1982 году было основано названное его именем общество.

По словам отечественного учёного П. Ю. Уварова, Хаскинс — это «человек, который привил США любовь к европейскому Средневековью».

Научные труды

Монографии 

 The Yazoo Land Companies. New York: The Knickerbocker Press, 1891.
 A History of Higher Education in Pennsylvania. Washington: Government Printing Office, 1902 (with William I. Hull).
 The Normans in European History. Boston: Houghton, Mifflin Company, 1915.
 Norman Institutions. Harvard University Press, 1918.
 Some Problems of the Peace Conference. Harvard University Press, 1920 (with Robert Howard Lord).
 The Rise of Universities. New York: Henry Holt and Company, 1923.
 Studies in the History of Mediæval Science. Harvard University Press, 1924.
 The Renaissance of the Twelfth Century. Harvard University Press, 1927.
 Studies in Mediaeval Culture. New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1958 (1st Pub. 1929).

Статьи 

 "The Vatican Archives," The American Historical Review, Vol. 2, No. 1, 1896.
 "The Life of Medieval Students as Illustrated by their Letters," The American Historical Review, Vol. 3, No. 2, 1898.
 "Opportunities for American Students of History at Paris," The American Historical Review, Vol. 3, No. 3, 1898.
 "Robert Le Bougre and the Beginnings of the Inquisition in Northern France," Part II, The American Historical Review, Vol. 7, No. 3/4, 1902.
 "The Early Norman Jury," The American Historical Review, Vol. 8, No. 4, 1903.
 "The University of Paris in the Sermons of the Thirteenth Century," The American Historical Review, Vol. 10, No. 1, 1904.
 "The Sources for the History of the Papal Penitentiary," , Vol. 9, No. 3, 1905.
 "Normandy Under William The Conqueror," The American Historical Review, Vol. 14, No. 3, 1909.
 "A List of Text-Books from the Close of the Twelfth Century," , Vol. 20, 1909.
 "The Sicilian Translators of the Twelfth Century and the First Latin Version of Ptolemy's Almagest," , Vol. 21, 1910.
 "A Canterbury Monk at Constantinople, c. 1090," The English Historical Magazine, Vol. 25, 1910.
 "Adelard of Bath," , Vol. 26, 1911.
 "England and Sicily in the Twelfth Century," Part II, , Vol. 26, 1911.
 "The Inquest of 1171 in the Avranchin," , Vol. 26, 1911.
 "Further Notes on Sicilian Translations of the Twelfth Century," , Vol. 23, 1912.
 "The Government of Normandy Under Henry II," The American Historical Review, Vol. 20, No. 1, 1914.
 "Mediaeval Versions of the Posterior Analytics," , Vol. 25, 1914.
 "The Government of Normandy Under Henry II," The American Historical Review, Vol. 20, No. 2, 1915.
 "The Reception of Arabic Science in England," , Vol. 30, 1915.
 "Charles Gross: From the Proceedings of the Massachusetts Historical Society for December, 1915," Boston, 1916.
 "The Materials for the History of Robert I of Normandy," , Vol. 31, 1916.
 "A Charter of Canute for Fécamp," , Vol. 33, 1918.
 "Leo Tuscus," , Vol. 33, 1918.
 "The Greek Element in the Renaissance of the Twelfth Century," The American Historical Review, Vol. 25, No. 4, 1920.
 "The 'De Arte Venandi Cum Avibus' of the Emperor Frederick II," , Vol. 36, 1921.
 "Science at the Court of the Emperor Frederick II," The American Historical Review, Vol. 27, No. 4, 1922.
 "The Saar Territory as It Is Today," Foreign Affairs, Vol. 1, No. 2, 1922.

См. также 
 Грановский, Тимофей Николаевич — первый русский медиевист

Примечания

Ссылки 

 Charles-Homer-Haskins // Encyclopaedia Britannica
 Charles H. Haskins Biography // American Historical Association

Выпускники Университета Джонса Хопкинса
Доктора философии по истории
Преподаватели Висконсинского университета
Профессора Гарвардского университета
Медиевисты США
Члены Американской академии медиевистики
Президенты Американской исторической ассоциации
Доктора философии по американистике‎